Le nom « Grace » a été utilisé pour quatre cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique, dix dans l'ouest de l'océan Pacifique, un dans l'océan Indien et deux dans le sud-ouest de l'océan Pacifique.

Cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique 
Il est actuellement utilisé dans les six listes en vigueur, où il a remplacé Gloria :
 Ouragan Grace (1991), un ouragan de catégorie 2 passé à 80 kilomètres au sud des Bermudes ;
 Tempête tropicale Grace (1997) formée au nord de l'île d'Hispaniola ;
 Tempête tropicale Grace (2003) qui a touché terre sur l'île de Galveston au Texas ;
 Tempête tropicale Grace (2009), atteignant presque la force d'un ouragan, elle s'est formée au nord-est des Açores, c'est la tempête tropicale s'étant formée le plus au nord-est dans l'Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Grace (2015) est un faible système qui s'est formé à l'ouest des îles du Cap-Vert et s'est défait avant d'arriver dans les Antilles ;
 Ouragan  Grace (2021) de catégorie 1 qui a frappé le sud du Mexique.

Cyclones tropicaux dans l'ouest de l'océan Pacifique 
Le nom a également été utilisé pour dix cyclones tropicaux dans l'ouest de l'océan Pacifique :
 Tempête tropicale Grace (1945) ; presque un typhon.
 Typhon Grace (1950) (T5008) ; typhon de catégorie 1 modérément puissant, ayant touché terre en Corée du Sud au stade de tempête tropicale.
 Typhon Grace (1954) (T5405) ; a affecté le Japon.
 Super typhon Grace (1958) (T5819) ; puissant super-typhon de catégorie 5 avec des vents de 305 km/h et une pression atmosphérique de 905 hPa.
 Tempête tropicale Grace (1961) (30W) ; petite tempête tropicale, à ce titre, l'Agence météorologique du Japon l'a classé en dépression tropicale.
 Tempête tropicale Grace (1964) (T6410, 13W) ; tempête tropicale assez puissante, avec des vents de 97 km/h. Sa trajectoire a tracé une boucle avant de se renforcer de nouveau, et se dissiper au sud-est du Japon.
 Tempête tropicale Grace (1966) (T6623, 25W) ; une autre tempête tropicale à la limite du typhon.
 Tempête tropicale Grace (1969) (T6913, 16W) ; puissant typhon de catégorie 2 ayant perduré presque une semaine.
 Tempête tropicale Grace (1972) (T7219, 19W, Osang) ; tempête tropicale assez puissante qui a décrit une trajectoire erratique à l'est de Luçon.
 Tempête tropicale Grace (1975) (T7517, 20W) ; une autre tempête tropicale à la limite du typhon, qui a aussi décrit une trajectoire erratique à l'est de Luçon, se dissipant environ une semaine après sa formation dans la mer de Béring.

Cyclone tropical dans l'océan Indien 
Le nom a été utilisé pour un cyclone tropical dans le sud-ouest de l'océan Indien.
 Cyclone Grace (1963) ; pas d'informations disponibles.

Cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Pacifique 
Le nom a aussi été utilisé pour deux cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Pacifique
 Cyclone Grace (1984) ; cyclone de catégorie 1 ayant causé quelques dégâts en Australie.
 Cyclone Grace (2004) ; a frappé brièvement la Nouvelle-Calédonie, avant de causer 20 millions $ de dégâts en Australie, avec presque 800 mm de pluie tombés.

Sources 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme